Argún puede referirse a:

Argún Ciudad al oeste de Rusia.
Argún población en China.
Argún corriente de agua que fluye por Rusia y China.